Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1996/1997 vanns av Barcelona från Spanien efter en finalvinst över Paris Saint-GermainC från Frankrike. Detta var fjärde gången Barcelona vann turneringen.

Kvalomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1996 i Europa
1997 i Europa
Fotbollssäsongen 1996/1997
1996/1997